Condé peut faire référence à :

Toponyme

Communes françaises 

 Condé, anciennement nommée Condé-en-Bommiers dans l'Indre
 Condé-en-Brie, dans l’Aisne
 Condé-Folie dans la Somme
 Condé-Northen, dans la Moselle
 Condé-Sainte-Libiaire, en Seine-et-Marne
 Condé-sur-Aisne, dans l'Aisne
 Condé-sur-l'Escaut, dans le Nord
 Condé-sur-Huisne, dans l'Orne
 Condé-sur-Ifs, dans le Calvados
 Condé-sur-Iton, dans l’Eure
 Condé-sur-Marne, dans la Marne
 Condé-sur-Noireau, dans le Calvados
 Condé-sur-Risle, dans l’Eure
 Condé-sur-Sarthe, dans l'Orne
 Condé-sur-Seulles, dans le Calvados
 Condé-sur-Suippe, dans l’Aisne
 Condé-sur-Vesgre, dans les Yvelines
 Condé-sur-Vire, dans la Manche
 Condé, ancienne commune du Cher, absorbée en 1844 par La Celle-Condé, Lignières et Montlouis
 Condé-sur-Moselle, ancien nom (avant 1719) de Custines en Meurthe-et-Moselle

Commune fictive 
 Condé-sur-Ginette, commune fictive du film Lascars

Dynasties seigneuriales 

Il y eut trois seigneuries de Condé sous l'Ancien Régime : 
 deux seigneuries de Condé-sur-l'Escaut
 une seigneurie de Condé-en-Brie, devenue principauté au  et dont subsiste le château de Condé.

Cette principauté a donné son nom à la maison de Condé, branche de la maison de Bourbon. Le titre porté par son chef était « prince de Condé ». Le plus illustre d'entre eux est Louis II de Bourbon-Condé dit le Grand Condé au .

Durant la Révolution française, un corps de l'armée des émigrés était commandé par Louis V de Bourbon-Condé et appelée l'armée de Condé. Pour cette raison, plusieurs communes françaises appelées Condé ont été renommées dans les années suivantes.

Patronyme 

 Adama Condé (1969-), musicien guinéen
 Alpha Condé (1938-), homme politique guinéen, président de son pays
 André Condé (1920-2004), sculpteur suisse
 Ansoumane Konde (1927-1997), personnalité politique guinéen
 Bruno Condé (1920-2004), zoologiste français
 Camille Condé-Ferreira (1999-), cavalière française
 Céline Condé (1989-), judokate et pratiquante française de sambo
 Charles-Marie Condé (1876-1945), général d'armée français
 Djeli Moussa Condé (1963- ), chanteur guinéen
 Geo Condé (1891-1980), peintre et céramiste français
 Gérard Condé (1947-), compositeur et critique musical français
 Ismaël Condé (? - ), entrepreneur et homme d'affaires guinéen ;
 John Condé ou Jean Condé, (1767-1794), graveur et dessinateur français actif en Angleterre
 Laye Banfa Condé (1960 - ), militaire et homme politique guinéen
 Mamady Condé, homme politique guinéen
 Marie-Sohna Condé (1971-), actrice française
 Maryse Condé (1937-), écrivain français
 Sékou Condé (1993-), footballeur guinéen
 Sékou Kouréissy Condé (1954-), homme politique guinéen.
 
 Famille Sepulchre de Condé, famille de la bourgeoisie française (), originaire de Picardie

Architecture 
 Principaux  :
 Château de Condé, château français à Condé-en-Brie
 Château de Vallery, château français à Vallery
 Château de Chantilly château français à Chantilly
 
 Fort de Condé, fortification militaire française de la fin du  située sur les communes de Condé-sur-Aisne et de Chivres-Val
 Fort Condé, fort français construit au début du  en Nouvelle-France, situé aujourd'hui en Alabama.
 Musée Condé, musée français situé dans le château de Chantilly à Chantilly.
 Musée Condé, annexe du fort de Charlemont basée sur l'ancienne tour Maugis.

Odonyme 
 Rue de Condé, voie située dans le quartier de l'Odéon dans le  de Paris ;
 Condé, quartier de la commune de Saint-Pierre, à La Réunion.

Zoologie 
Condé est l'un des noms vernaculaires donnés au bulbul orphée (Pycnonotus jocosus).

Argot français 
En 1649, Louis II de Bourbon, le quatrième des princes de Condé, dit le Grand Condé, étant entré dans Paris par la porte Saint-Antoine, pendant la Fronde, fit régner la terreur chez les notables qui voulaient faire la paix avec la Cour ; ses agents prenant la place de la police ordinaire ou déguisés y commettaient des assassinats.

Dans l'ancien argot, un condé est une autorisation accordée par une autorité — qu'elle le soit de façon formelle, comme l'autorisation délivrée par un maire — d'exercer une activité sur la voie publique, ou d'une façon tacite comme la tolérance par la police de l'exercice d'une activité plus ou moins légale en échange d'informations.

Par métonymie, le terme condé désigne aussi la personne qui accorde la permission, maire ou policier, le bénéficiaire de cette permission ou le moyen utilisé pour l'obtenir, puis les policiers en général. Par extension, un condé désigne actuellement n’importe quel membre des forces de l'ordre (policier, gendarme, etc.). Synonymes : flic, poulet, schmit, …

Ce mot d'argot est devenu célèbre grâce au film d'Yves Boisset Un condé (1970).

Autre 
 Le Condé, croiseur cuirassé français de 1902.

Notes 

Homonymie de localités
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Patronyme guinéen
Patronyme français